Граймерат:

 Граймерат (Айфель) — коммуна в Германии.
 Граймерат (Трир) — коммуна в Германии.